Калийная соль, или калиевая соль — минеральный ресурс группы неметаллические. Является сырьём для химической промышленности для производства калийных удобрений. Это легкорастворимые соли, являющиеся осадочными хемогенными горными породами, образованные легко растворимыми в воде калиевыми и калиево-магниевыми минералами.

Образование 
Соли образуются в результате испарения и последующего охлаждения рапы (воды) калийных водоёмов. Существуют отложения калийных солей в озёрах Эритреи и Израиля. В природе калийная соль залегает пластами или линзами (мощность сотни или десятки метров) в местах залегания каменной соли. При деформации соляных пород с образованием соляных антиклиналей, брахиантиклиналей и штоков, в связи с течением соли, резко усложняются условия залегания калийных пород, достигая максимальных осложнений в соляных штоках.

Химический состав 
Сильвин — важнейшая составляющая калийной соли. Он составляет 52 % вещества. Другие вещества: карналлит (35 %), каинит (14 %), полигалит (12 %), лангбейнит (18 %); прочие — леонит (21 %), шенит (19 %); сннгенит (23 %). Основные калийные породы: карналлитовая — 45—85 % карналлита и 18—50 % галита с невысоким содержанием сильвина, ангидрита, глинистых минералов и карбонатов; сильвинит — 95—98 % сильвина и галита, остальное — нерастворимый остаток (в лучших разновидностях 0,5—2,0 %, иногда содержит значительные количества полигалита или лангбейнита и редко бораты); хартзальц (твёрдая соль) — 8—25 % сильвина, 18—30 % кизерита, 40—60 % галита.

Добыча 
Крупнейшие производители калийных удобрений (по данным на 2005 г.): Канада 10.7 млн тонн, Белоруссия 5,5 млн тонн, Россия 5 млн тонн, Германия, 3.5 млн тонн, Израиль 2.1 млн тонн, Иордания 1.2 млн тонн, Великобритания 0.6 млн тонн, Китай 0.6 млн тонн, Украина 0.1 млн тонн. На Украине крупнейшими месторождениями являются Калуш-Голинское месторождение и Стебниковское месторождение, в России — Березники, Соликамск (Пермский край). В Белоруссии добыча калийной соли производится в городе Солигорск Минской области. В Казахстане залежи солей имеются в Прикаспийской впадине, на территории Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областей.

Применение 
Калийные соли используются в электрометаллургии, медицине, фотографии, пиротехнике, при производстве стекла, мыла, красок, при выделке кожи, в химической промышленности.

Примечания 

Горные породы
Соли
Калийные удобрения